Somewhere Out in Space е пети студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray.

Песента No Stranger (Another Day In Life) първоначално е предвидена за соло албума на Михаел Киске, но той решава, че е „прекалено тежка“ и Хансен я записва с Gamma Ray. Miracle е стилизирана версия на Man On a Mission от Land of the Free. Тя е с подобен текст, хорове, но с по-бавно темпо.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара, клавиши
 Дан Цимерман – барабани

Песни

Текстова концепция 
 Beyond the Black Hole е за пътуване в неизвестния космос за откриване на черни дупки.
 Somewhere Out in Space е за сериала Стар Трек.
 The Landing и Valley of the Kings се отнасят за пристигането на извънземните на Земята преди милиони години.
 Pray е за края на надеждата, че човешката раса ще бъде спасена.
 Shine On е за това, че извънземни са дошли на Земята и са посяли човечеството.

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1997 година